Bemrose est un patronyme porté notamment par :

 Henry Bemrose (1857-1939), imprimeur, éditeur et géologue anglais ;
 Henry Howe Bemrose (1827-1911), peintre, éditeur, Derby puis député pour la circonscription de Derby britannique ;
 , écrivain canadien ;
  (1904-1986), homme politique britannique ;
  (1935-2001), footballeur anglais ;
 William Bemrose (1831-1908), écrivain sur sculptures en bois et poteries britannique.